Can Boada (Terrassa), sector nord-oest de la ciutat de Terrassa (Vallès Occidental)
 Can Boada (Nucli Antic), barri de Terrassa que ocupa la part occidental del districte 5 o del Nord-oest, al marge esquerre del transvasament de la riera del Palau
 Can Boada del Pi, barri de Terrassa a la part occidental del districte 5 o del Nord-oest, al marge dret del transvasament de la riera del Palau 
 Can Boada (Amer), masia d'Amer (Selva) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Can Boada es tracta d'una masia de planta rectangular
 Can Boada (Girona) edifici de Girona
 Can Boada (Llagostera), masia al municipi de Llagostera (Gironès)
 Can Boada (Mataró)
 Can Boada (Sant Martí Vell), masia al municipi de Sant Martí Vell (Gironès)
 Can Boada (Sant Celoni)Edifici al municipi de Sant Celoni (el Vallès Oriental) 
 Can Boada (Vidreres), casa al municipi de Vidreres (la Selva) 
 Can Boada o Casa Boada, bar típic de Tarragona especialitzat en entrepans "slow food"

 Can Boada o Estació de Terrassa Can Boada, estació de ferrocarril projectada al Pla de Rodalies Barcelona del Ministeri de Foment
 Can Boada de les Parentes, masia al municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental)

 Can Boada Vell, masia al municipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
 Garatge de Can Boada, edifici a la vila de Llagostera (Gironès) 
 Masia de Can Boada del Pi, masia al municipi de Terrassa (Vallès Occidental), al límit del nucli urbà, al barri homònim